El término Juan José Ríos puede referirse a:
 General Juan José Ríos, localidad en el municipio de Juan Aldama (Zacatecas)
 Juan José Ríos, militar político mexicano, durante la revolución mexicana.
 Juan José Ríos, localidad localizada entre los municipios de Guasave y Ahome (Sinaloa)